Der Holz-Affe (Jiashe, ) ist das 21. Jahr des chinesischen Kalenders (siehe Tabelle 天支 60-Jahre-Zyklus). Es ist ein Begriff aus dem Bereich der chinesischen Astrologie und bezeichnet diejenigen Mondjahre, die durch eine Verbindung des ersten Himmelsstammes (, Element Holz und Yáng) mit dem neunten Erdzweig (), symbolisiert durch den Affen (), charakterisiert sind.

Nach dem chinesischen Kalender tritt eine solche Verbindung alle 60 Jahre ein. Das letzte Holz-Affe-Jahr begann 2004 und dauerte wegen der Abweichung des chinesischen vom gregorianischen Kalenderjahr vom 22. Januar 2004 bis 8. Februar 2005.

Holz-Affe-Jahr 

Im chinesischen Kalenderzyklus ist das Jahr des Holz-Affen 甲申jiǎshēn das 21. Jahr (am Beginn des Jahres: Wasser-Schaf 癸未 guǐwèi 20).

21